Евгений Александрович Епифанов (род. 11 мая 1985 года) — игрок в хоккей с мячом, нападающий сборной Германии, президент Германской федерации хоккея с мячом.

Карьера 
Сын известного хоккеиста А. А. Епифанова.

Проживает во Франкфурте. С 2013 года - президент Германской федерации хоккея с мячом.

Ссылки 
Хоккеисты с мячом Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с мячом